Heimatkunde steht für:

 Heimatkunde (Schulfach), nahräumlich-geographisch geprägten Bildungsinhalte
 Heimatkunde als Forschungsgebiet, siehe Heimatforscher

 Heimatkunde. Aufsätze und Reden, Buch von Martin Walser (1968)
 Heimatkunde (Film), satirischer Dokumentarfilm (2008)

Siehe auch: